Села:
 Миропілля — Сумська область, Краснопільський район
 Миропілля — Харківська область, Шевченківський район
 Миропілля — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

Див. також 
 Мирнопілля